L'espressione "mangusta nana" si può riferire a diversi generi e specie animali correlati:

 Le manguste del genere Crossarchus (dette anche cusimanse)
 Le manguste del genere Helogale
 La mangusta nana comune, Helogale parvula